Al-Arabi steht für:

 Al-Arabi (Bahrain), bahrainischer Fußballklub
 Al-Arabi (Jordanien), jordanischer Sportverein mit Sitz in der Stadt Irbid
 al-Arabi (Kuwait), kuwaitischer Sportverein mit Sitz in der Stadt Mansouria
 al-Arabi (Katar), katarischer Sportverein mit Sitz in der Stadt Doha
 al-Arabi (Saudi-Arabien), saudi-arabischer Sportverein mit Sitz in der Stadt Unaizah
 al-Arabi (Vereinigte Arabische Emirate), Sportverein in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit Sitz in der Stadt Umm al-Qaiwain

Al-Arabi oder al-ʿArabī ist Name bzw. Namensbestandteil folgender Personen:
 Ibn al-ʿArabī al-Maʿāfirī (1076–1148), andalusischer Rechtsgelehrter und islamischer Theologe
 Muhyī d-Dīn Ibn ʿArabī, auch Ibn al-ʿArabī (1165–1240), andalusischer islamischer Philosoph und Mystiker